Сан-Па́оло () — вариант написания имени Святого Апостола Павла на итальянском языке.

Топонимы 
 Сан-Паоло — коммуна в регионе Ломбардия, Италия.
 Сан-Паоло — остров в провинции Брешия, Италия.
 Сан-Паоло-Бель-Сито — коммуна в регионе Кампания, Италия.
 Сан-Паоло-д'Аргон — коммуна в регионе Ломбардия, Италия.
 Сан-Паоло-ди-Ези — коммуна в регионе Марке, Италия.
 Сан-Паоло-Сольбрито — коммуна в регионе Пьемонт, Италия.
 Сан-Паоло-Черво — коммуна в регионе Пьемонт, Италия.

Прочее 
 «Сан-Паоло» — бывшее название стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, Италия.
 Сан-Паоло-фуори-ле-Мура — базилика в Риме, Италия.

См. также 
 Сан-Паулу (значения) — вариант на португальском языке.
 Сент-Пол — вариант на английском языке.
 Сен-Поль — вариант на французском языке.